Atzpodien ist der Familienname von
 Hans-Christoph Atzpodien (* 1955), Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie
 Waldemar Atzpodien (1834–1910), Kommunalpolitiker in Lichtenberg bei Berlin